Това е хронологичен списък на съпругите на владетелите на Монако. Те носят титлата на своя съпруг: дама, когато той е господар (синьор) и принцеса, когато той е принц. 

Само двама мъже придобиват статут на принцове чрез брак и стават de facto принцове сами по себе си, следователно те не фигурират в този списък: Ламберто Грималди (1420-1494), първо сгоден за далечната си братовчедка Клодин от Монако (1451-1515) и определен за наследник, а по-късно става суверенен господар на Монако като Ламбер от Монако чрез брака си с нея на 29 август 1465 г.; Жак дьо Гойон дьо Матиньон (1689-1751), съпруг на Луиза-Иполита от Монако (1697-1731), след това става суверенен принц на Монако под името Жак I от Монако, наследявайки съпругата си.

Владетелки на Монако

Дами (господарки) на Монако

Принцеси на Монако

Вижте също 
 Монако
 Герб на Монако
 Грималди
 История на Монако
 Списък на владетелите на Монако

Източници 
 Монако 
 Генеалогия на Грималди (посетено на 21 ноември 2022 г.)
 Генеалогия на Грималди на MedLands (посетено на 21 ноември 2022 г.)

Външни препратки 

 Генеалогично дърво на официалния уебсайт на Княжество Монако